Die Serie A 1936/37 war die achte Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 13. September 1936. Der letzte Spieltag war der 16. Mai 1937. Als Aufsteiger kamen US Lucchese Libertas und Novara Calcio aus der Serie B dazu. Die AGC Bologna beendete die Saison als Meister und konnte damit den Vorjahrestriumph wiederholen. In die Serie B mussten Novara und US Alessandria absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft

Verweise

Siehe auch 
 Serie B 1936/37

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1936/37
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1936
Fußballsaison 1936/37